id. Toronyi Gyula (1872–1945) operaénekes
 ifj. Toronyi Gyula (1896–1966) operaénekes, előbbi fia